Armée Patriotique Rwandaise FC, club de futbol de Kigali (Ruanda)
 Apache Portable Runtime, biblioteca de suport per al Servidor HTTP Apache
 Aliança per la República, partit polític del Senegal